Veladero puede referirse a:

 Veladero, el generador eólico más alto del mundo; 
 Veladero, proyecto minero; o
 Veladero, localidad de Panamá.